Diese Liste enthält Berge im Kanton St. Gallen und Grenzberge zu den benachbarten Kantonen. Die St. Galler Berge umfassen 10 Dreitausender, 195 Zweitausender und 36 unter

Siehe auch 
 Liste von Bergen in der Schweiz

Weblinks 
 Gipfelverzeichnis Christian Thöni

St. Gallen
!